Арриаса () — испаноязычная фамилия.
 Арриаса, Хуан Баутиста (1770—1837) — испанский поэт, дипломат и государственный деятель.
 Сальватьерра Арриаса, Адриана (род. 1989) — боливийский политический деятель; в течение нескольких часов 10 ноября 2019 года де-юре исполняла обязанности президента Боливии.